Антонешты () — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Антонешты — село в Кантемирском районе.
 Антонешты — село в Штефан-Водском районе.